Ch’in Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qin He, vattendrag, 
 Chi He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar